Carl Heymann ist der Name folgender Personen:
* Carl Heymann (Verleger) (1793–1862), deutscher Verleger
 Carl Heymann (Musiker) (1854–1922), deutscher Pianist und Klavierlehrer

Siehe auch:
 Karl Heymann